Houston může být:
sídlo
 Greater Houston – metropolitní oblast v USA
 Houston – město v USA
osoba
 Cissy Houston (* 1933) – americká soulová zpěvačka
 Clint Houston (1946–2000) – americký jazzový kontrabasista
 Edwin J. Houston (1847–1914) – americký elektrotechnický vynálezce
 Penelope Houston (* 1958) – americká rocková zpěvačka
 Sam Houston (1793–1863)– americký politik a generál
 Whitney Houston (1963–2012) – americká zpěvačka
sportovní klub
 Houston Aeros (WHA) – americký klub ledního hokeje
 Houston Astros – americký baseballový klub
 Houston Rockets – americký basketbalový tým
 Houston Texans – klub amerického fotbalu
loď
 USS Houston (CA-30) – těžký křižník amerického námořnictva třídy Northampton
hudba
 Houston – píseň zpívaná Pavlem Bobkem
 Whitney Houston (album) – album zpěvačky Whitney Houston
budova
 One Houston Center – mrakodrap v městě Houston
 Two Houston Center – mrakodrap v městě Houston
jiné
 Houston Film Critics Society – nezisková organizace filmových kritiků
 Houston County (Texas) – okres ve státě Texas v USA
 obecný název pro Středisko řízení vesmírných letů